Kjezanuova ima više značenja:
 Kjezanuova
 Kjezanuova (Firenca)
 Kjezanuova (Leče)
 Kjezanuova (Mačerata)
 Kjezanuova (Piza)
 Kjezanuova (Pistoja)
 Kjezanuova (Torino)
 Kjezanuova (Trapani)
 Kjezanuova (Venecija)